Це́нзор (від , від censere — оцінювати):

 Цензор (Стародавній Рим) — посадова особа в Стародавньому Римі.
 Цензор (консул) — галло-римський державний діяч середини III століття.
 Цензор — чиновник в державній або церковній установі, що здійснює цензуру.
 Цензор (група) — українська рок-група, яка грає в стилі progressive power metal.
 Цензор.нет — український новинний інтернет-портал.
 Цензор (фільм) — російський малобюджетний фантастичний фільм, знятий на народні пожертвування.

Персоналії 
 Цензор, Дмитро Михайлович (1877—1947) — російський поет Срібного століття.
 Цензор, Едуард — російський кіно- і театральний актор.

Посилання 
 Цензор  //